Xilulosio reduttasi è un termine generico per denominare un enzima che agisce sull'idrossibutirrato. Più nel dettaglio, si distinguono:
4-idrossibutirrato deidrogenasi, specifica per il substrato idrossilato in posizione 4;
3-idrossibutirrato deidrogenasi, specifica per il substrato idrossilato in posizione 3.